Spojení písmene F a číslice 10 může mít různé významy:

 BMW řady 5 (F10)
 Ferrari F10
 Funkční klávesa – jedna z kláves F1 až F12